A Mesma Pessoa é o décimo primeiro  álbum de estúdio gravado pelo cantor, compositor e instrumentista cearense Raimundo Fagner. O álbum foi lançado pelo selo CBS em 1984.

Faixas 

 Site oficial de Fagner/discografia

Álbuns de Fagner
Álbuns de 1984